Барру:

 Барру — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Барру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Барру — коммуна департамента Эндр и Луара, Франции.
 Барру — округ в Индонезии.
 Барру — город в Индонезии.